Аймар Орос Уарте (; ) — испанский футболист, полузащитник клуба «Осасуна».

Клубная карьера 
Орос — воспитанник клуба «Осасуна». 31 мая 2019 года в матче против «Кордовы» он дебютировал в Сегунде. По итогам сезона Орос помог клубу выйти в элиту. 19 июля 2020 года в матче против «Мальорки» он дебютировал в Ла Лигу. 12 августа 2022 года в поединке против «Севильи» Амар забил свой первый гол за «Осасуну».

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Осасуна B»
Игроки ФК «Осасуна»